Hyacinthe Richaud (1757-1822), député des Alpes-de-Haute-Provence
 Léopold Richaud (1837-1895), homme politique français ;
 Étienne Richaud (1841-1889), homme politique français ;
 Émilien Richaud (), acteur français ;
  Paul Richaud (1887-1968), cardinal français ;
 André de Richaud (1907-1968), écrivain et poète français ;
 Patricia Morhet-Richaud (1961-), femme politique française ;
 Frédéric Richaud (1966-), romancier et un scénariste français de bande dessinée ;
 Catherine de Richaud,  écrivaine et psychologue clinicienne française.
Homonymie de patronyme